Алекса́ндр Чудако́в: Чудаков, Александр Евгеньевич (1921—2001) — советский и российский физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук, академик АН СССР.
 Чудаков, Александр Павлович (1938—2005) — российский филолог и литературовед, педагог, писатель.